Wilhelm af Klinteberg kan syfta på:

* Wilhelm af Klinteberg (1759–1829), svensk ämbetsman 
 Wilhelm af Klinteberg (1901–1985), svensk militär